Bangel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bangel (* 1979), deutscher Journalist, Blogger und Autor
 Melanie Bangel (* 1981), deutsche Germanistin